

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mikorzyn – część miasta Goleniowa
 Mikorzyn – część miasta Inowrocławia
 Mikorzyn − wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie
 Mikorzyn − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno 
 Mikorzyn − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin